Die Premjer-Liha 2021/22 (nach dem Sponsor auch VBET League; ) war die 31. Spielzeit der höchsten ukrainischen Liga im Fußball und die vierzehnte Auflage unter diesem Namen (vorher: Wyschtscha Liha, deutsch Oberste Liga).

Sie begann am 23. Juli 2021 und wurde nach dem russischen Überfall auf die Ukraine und der Verhängung des Kriegsrechts Ende Februar 2022 zunächst von der UAF ausgesetzt und schließlich Ende April 2022 endgültig abgebrochen. 

Auf Basis der letzten gültigen Tabellenkonstellation qualifizierten sich die betreffenden Mannschaften für die Teilnahme an Europapokalwettbewerben, wobei hier vom Ausschluss aller russischer Teams von UEFA-Klub-Wettbewerben profitiert werden konnte. Darüber hinaus gab es weder einen Meister noch Absteiger.

Modus 
Alle sechzehn Mannschaften hätten je zweimal gegeneinander (insgesamt 30 Spiele pro Team) spielen sollen, um den Meister sowie die Teilnehmer am Europapokal und einen Absteiger zu ermitteln.

Änderungen gegenüber der Saison 2020/21 
 Das Teilnehmerfeld wurde von 14 auf 16 Mannschaften erhöht.
 Es hätten wieder zwei Mannschaften fest absteigen sollen, wohingegen weitere zwei an einer Abstiegsrelegation hätten teilnehmen müssen.

Mannschaften

Statistiken

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Weblinks 
 Offizielle Seite der Liga (englisch)
 rsssf.org (englisch)

Einzelnachweise 

2021 22
Fußballsaison 2021/22